Pinacoteca provinciale, situata a Potenza
 Pinacoteca provinciale, situata a Salerno
Pinacoteca provinciale, situata a Bari